Алекса́ндр Па́влович Ши́шкин:
 Шишкин, Александр Павлович (1917—1949) — Герой Советского Союза. 
 Шишкин, Александр Павлович (род. 1955) —  российский поэт и издатель.